

Cinema 
 Gaia – film del 2021 di Jaco Bouwer

Geografia
 Gaià – comune della Catalogna (Spagna)
 Gaia – fiume della Romania, affluente del Someșul Mare
 Sofia o Gaia – isola delle Echinadi (Grecia)

Musica
 Gaia – album dei Mägo de Oz
 Gaia – singolo del 2013 scritto da Enzo Maolucci e Marco Bonino ed inciso da Gian Pieretti, DOnatello e Paki Canzi con la denominazione SOS

Persone
 Gaia – cantante italiana 
 Gaia o Gala – re dei numidi massili (m.206 a.C.) e padre di Massinissa

Scienze
 Ipotesi Gaia – teoria formulata da James Lovelock nel 1979 che considera la Terra come un essere vivente
 Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) – missione di astrometria spaziale che ha lo scopo di creare una mappa della galassia di elevata accuratezza

Televisione
 Gaia - Il pianeta che vive – programma televisivo trasmesso da Rai3

Altro
 Gaia (Gea) – dea primordiale personificante la Terra nella mitologia greca
 Gaia – nome proprio di persona italiano femminile
 Gaia – cognome italiano
 Gaia – pianeta presente nel Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov
 Gaia – personaggio della serie animata Ducktales
 Gaia – personaggio della serie animata Capitan Planet e i Planeteers
 Gaia – personaggio della serie di videogiochi God of War
 Gaia – intelligenza artificiale del videogioco Horizon Zero Dawn
 Gaia – personaggio della serie televisiva Spartacus

Pagine correlate
Gaja
Gaya
Gaio (disambigua)
Gaius
Gea (disambigua)

Altri progetti